Lles de Cerdanya kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lles de Cerdanya (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Lles de Cerdanya (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar